Shanghai Masters 2016 – piąty duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2016/2017. Rozegrany został w Szanghaju w Chinach w dniach 19-25 września 2016 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 85 000
II miejsce: £ 35 000
Półfinalista: £ 19 500
Ćwierćfinalista: £ 12 000
Runda 2: £ 8 000
Runda 1: £ 6 000
Ostatnia 48: £ 3 000
Ostatnia 64: £ 2 000
Ostatnia 96: £ 500

Maksymalny break: £ 5 000
Najwyższy break turnieju: £ 2 000
Najwyższy break fazy kwalifikacyjnej: £ 200

Pula nagród: £ 470 200

Runda dzikich kart 
Mecze zawodników z dziką kartą odbyły się w Szanghaju 19-20 września 2016 roku.

Drabinka turniejowa

Finał

Kwalifikacje 
Mecze fazy kwalifikacyjnej rozegrane zostały 30 sierpnia – 2 września 2016 w Barnsley Metrodome w Barnsley, Anglia. Każdy mecz rozgrywany był do 5 wygranych partii.

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 

 147, 130, 121, 104  Stephen Maguire
 141, 135, 100  Stuart Carrington
 133  Anthony McGill
 124, 123, 112  Stuart Bingham
 120, 108, 102  Mark Selby
 119  Marco Fu
 117, 115  David Gilbert
 117  Mei Xiwen

 115, 103  Ding Junhui
 113, 101  Michael White
 111, 100  Yun Sijun
 108, 107, 107, 102  Ryan Day
 107, 103, 101  Michael Holt
 104  Allister Carter
 101  Kyren Wilson
 100  John Higgins

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 136, 110  Michael Holt
 134, 117  Jamie Curtis-Barrett
 134  Sam Craigie
 130  Jack Lisowski
 128, 118  Stuart Carrington
 128  Hamza Akbar
 127, 102  Zhang Anda
 123  Kurt Maflin
 119, 102  Jamie Jones
 118  Matthew Selt
 116, 103  Thor Chuan Leong

 116  Andrew Higginson
 115  Robin Hull
 114  Dominic Dale
 108, 100  Mei Xiwen
 104  Ross Muir
 104  Ian Preece
 103  Jamie Cope
 103  Stephen Maguire
 101  Adam Duffy
 101  Zhao Xintong

Linki zewnętrzne 
 Shanghai Masters 2016 na portalu snookerworld.pl

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Shanghai Masters (snooker)
2016 w sporcie
2016 w Chinach